Ipek bezeichnet
 einen türkischen Vor- und Nachnamen, siehe İpek
 Birinci İpək, eine Ortschaft in Aserbaidschan
 İkinci İpək, eine Ortschaft in Aserbaidschan

Personen mit dem Familiennamen İpek:
 Ozan İpek (* 1986), türkischer Fußballspieler
 DJ Ipek, eine postmigrantische Berliner DJ, als Produzentin auch İpek İpekçioğlu

IPEK steht für
 IPEK (Zeitschrift), Jahrbuch für prähistorische und ethnographische Kunst 
 Institut für Produktentwicklung Karlsruhe
 IPEK a.s. - eine zeitweilige Bezeichnung des tschechischen Konzerns Zbrojovka Vsetín